Nell'edizione 1998 degli US Open arrivano in finale 2 australiani: Patrick Rafter e Mark Philippoussis. Era dal 1970 che non succedeva: allora Ken Rosewall trionfò su Tony Roche. Rafter è il detentore del titolo conquistato l'anno precedente e numero 3 del seeding, Philippoussis alla sua prima finale nei tornei del Grande Slam. Patrick riesce a difendere il titolo così come aveva fatto Pete Sampras nel 1996 sconfitto dall'australiano in semifinale battendo il connazionale per 6-3, 3-6, 6-2, 6-0. Egli incassa un assegno di $ dollari e sale al numero 2 della classifica ATP e il sesto titolo della stagione.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
 

US Open 1998
ATP Tour 1998